

Населені пункти та їхні частини

 Біле Блото — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біле Блото — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Біле Блото — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Біле Блото — частина села Мішори в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Біле Блото — частина села Осово в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Біле Блото — колонія в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Біле Блото — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки